Freisinnige Partei steht für:

 Freisinnige Partei (Osmanisches Reich) im Osmanischen Reich (1907 bis 1908)
 Freisinnig-Demokratische Partei in der Schweiz (1894 bis 2008)
 Deutsche Freisinnige Partei in Deutschland (1884 bis 1893)